Серкё () — название нескольких коммун во Франции:

 Серкё — в департаменте Верхняя Марна;
 Серкё — в департаменте Кальвадос;
 Серкё — в департаменте Приморская Сена.